Le titre original de Moi et Lui, roman d'Alberto Moravia paru en 1971
 Le titre original de Moi et lui, film de Luciano Salce sorti en 1973, adapté du roman